A Temporada de Fórmula 3000 de 2004 foi a vigésima da história da categoria. O campeão foi o italiano Vitantonio Liuzzi, da Arden International, e o vice foi seu compatriota Enrico Toccacelo, da BCN Competición.

Realizado entre 24 de abril e 11 de setembro de 2004, sendo realizadas dez etapas, iniciando em Ímola e se encerrando em Monza.

Foi a última temporada da F-3000, que em 2005 daria lugar à GP2 Series como principal categoria de acesso à Fórmula 1.

Equipes e pilotos

Corridas

Classificação

Pilotos

Construtores

Ligações externas 
 Lista de pilotos inscritos na temporada de 2004 da F-3000
 Imagens dos testes no circuito de Silverstone

2004 no automobilismo
2004